Le qualificazioni del singolare dell'Hall of Fame Tennis Championships 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Matthew Ebden (qualificato)
  Brydan Klein (ultimo turno)
  Luke Saville (ultimo turno)
  Jan Hernych (qualificato)

  Alexander Sarkissian (primo turno)
  Jason Jung (ultimo turno)
  Alex Bolt (secondo turno)
  Frederik Nielsen (primo turno)

Qualificati 

  Adrien Bossel
  Matthew Ebden

  Jan Hernych
  Ante Pavić

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 2015
ATP World Tour 2015